Sun Constellation System — суперкомпьютерная платформа на основе открытых компонентов, созданная Sun Microsystems в 2007. Она основана на блейд-серверах Sun Blade 6000, соединённых 3456-портовым коммутатором InfiniBand производства Mellanox Technologies.

Основные компоненты 
 Sun Blade 6048 Modular System
 Sun Blade X6275
 Sun Blade X6270
 Sun Blade 6000 System 
 Sun Datacenter Switch 3456
 Sun Fire X4540
 Sun Cooling Doors (5200,5600)

Программное обеспечение 
 OpenSolaris или Linux
 Sun Grid Engine
 Sun Studio Compiler Suite
 Fortress (язык программирования)
 Sun HPC ClusterTools (на основе Open MPI)
 Sun Ops Center

Системы 
На основе Sun Constellation System создано несколько суперкомпьютеров. Два из них, Ranger и Red Sky, по состоянию на ноябрь 2009 входят в первую десятку TOP500. Ranger имеет 62,976 процессорных ядер в 3,936 узлах и пиковую производительность 580 Тфлопс.

Примечания

Ссылки 
 Sun Constellation System на Sun.com
 Sun HPS

Суперкомпьютеры США